Edgar Sommer (* 12. September 1939 in Danzig) ist ein deutscher Autor und Verleger.

Leben 
Nach seinem Abitur wurde Edgar Sommer zunächst Photographieschüler von Otto Steinert. Im Anschluss daran absolvierte er in Stuttgart ein Studium als Übersetzer und Dolmetscher für Spanisch. Danach arbeitete er bei Krupp-Polysius in Neubeckum als Übersetzer und Unternehmer. Mit "Fenek-Expeditionen" organisierte er Touren durch Tunesien und die nördliche Sahara. Diese waren jedoch auf Dauer schwierig zu realisieren, weil durch das Attentat bei den olympischen Spielen in München die arabischen Staaten wenig kooperationsbereit waren. Er gründete den Cargo-Verlag.

2003 schrieb er mit Kel Tamashek – Die Tuareg ein deutsches Werk zu dieser Volksgruppe. 2010 betreute Sommer die Sonderausstellung „Die Tuareg - Wasser ist Leben“ im Klimahaus Bremerhaven.
Am 13. September 2012 referierte Sommer ebenfalls im Klimahaus Bremerhaven, anlässlich des „1st Africa Congress Bremerhaven“ über Sustainable green garden project in Niger. In der Zusammenfassung des Kongresses, der vollständig in englischer Sprache gehalten wurde, lobte Akpezi  Ogbuigwe vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen die Arbeit von Edgar Sommer und sein Vorgehen auf privater Ebene. Es ging hier um die „Erziehung zur nachhaltigen Entwicklung“, die mit dem 9000 m2 großen Schulgarten erzielt wird.

Im Frühjahr 2014 veröffentlichte Sommer den Gedichtband Flug der Kormorane. Gedichte über die Liebe mit Werken von sich selbst sowie von Aleksandra Pristin die jeweils aufeinander antworten. Im Vorwort von Hans Georg Bulla heißt es dazu: „Ein (...) Glücksfall ist dieses Buch von Aleksandra Pristin und Edgar Sommer mit ihren Gedichten über die Liebe. Es ist ein sich von Seite zu Seite fortsetzendes Gespräch zu zweien über nichts als die Liebe. Und es ist ein Wagnis, denn dergleichen war so lange nicht mehr zu lesen.“ Im Herbst desselben Jahres erschien mit Tango zu dritt eine Erzählung, die der Autor selbst als Band II der „Romantischen Reihe“ beschreibt, die mit Flug der Kormorane begonnen habe.
Ebenfalls Ende 2014 veröffentlichte der Verlag mit dem Kinderbuch Wir sind Tuareg von Sommers Ehefrau Heike Miete-Sommer erstmals seit 2006 wieder ein Werk über die Tuareg, sein eigentliches Hauptthema.

Veröffentlichungen 
Autor
 30 Jahre Afrika, Cargo Verlag, Schwülper 2012, ISBN 978-3-938693-21-6
 Ich glaube, also bin ich, Cargo Verlag, Schwülper 2007, ISBN 3-93869-306-1
 Kel Tamashek – Die Tuareg, Cargo Verlag, Schwülper 2006, ISBN 3-938693-05-3
 Reise in Island, Cargo Verlag, Schwülper 2009, ISBN 3-93869-315-0
 Tafassasset. Regentier und Zauberbilder. Felsbilder der Sahara und Spurensuche nach dem afrikanischen Geist, Cargo Verlag, Schwülper 2002, ISBN 978-3-9805836-4-0
 Tango zu dritt. Menage à trois. Erzählung, Cargo Verlag, Schwülper 2014, ISBN 978-3-938693-24-7
 Mit Aleksandra Pristin: Flug der Kormorane. Gedichte über die Liebe, Cargo Verlag, Schwülper 2014, ISBN 978-3-938693-22-3
 Mit Georg Thiem: Private Gartenparadiese in Niedersachsen, Cargo Verlag, Schwülper 2007, ISBN 3-93869-310-X

Verleger
 Degla, Luc: Das afrikanische Auge, Cargo Verlag, Schwülper 2006, ISBN 3-93869-308-8
 Grímsdóttir, Vigdís: Bibi, Cargo Verlag, Schwülper 2011, ISBN 978-9979-656-52-4.
 Hureiki, Jacques: Tuareg – Heilkunst und spirituelles Gleichgewicht, Cargo Verlag, Schwülper 2004, ISBN 978-3-9805836-5-7
 Joger, Ulrich, Claudia Kamcke: Mammut. Elefanten der Eiszeit, Schwülper 2005, ISBN 3-93869-304-5
 Joger, Ulrich et al.: Projekt Dino: Die Entdeckungsgeschichte neuer Dinosaurier in Niger, Afrika, Cargo Verlag, Schwülper 2009, ISBN 3-93869-317-7
 Kleefeld, Barbara: Trockenzeit, Cargo Verlag, Schwülper 2009, ISBN 3-93869-316-9
 Miethe-Sommer, Heike: Tuareg Poesie, Cargo Verlag, Schwülper 1994, ISBN 3-98058-361-9
 Miethe-Sommer, Heike: Wir sind Tuareg, illustriert von Marie-Claire Lafosse, Cargo Verlag, Schwülper 2014, ISBN 978-3938693-23-0
 Nabel, Gunther: Gesa Petersen – Keramikerin, Cargo Verlag, Schwülper 2009, ISBN 3-93869-314-2
 Scherz, Anneliese et al.: Mythos Haar, Cargo Verlag, Schwülper 1992, ISBN 3-98058-362-7
 Trzonnek, Gabriele: Heil- und Gewürzkräuter, Cargo Verlag, Schwülper 2009, ISBN 3-93869-313-4
 Wollmann, Gisela: Was koche ich morgen?, Cargo Verlag, Schwülper 2005, ISBN 3-93869-300-2

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Autor
Verleger (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1939
Mann